Síla může být:

 síla – fyzikální veličina charakterizující vzájemné působení materiálních objektů
 gravitační síla
 odstředivá síla
 dostředivá síla
 elektrická síla
 třecí síla
 kohezní síla
 Coriolisova síla
 Eulerova síla
 Lorentzova síla
 zobecněná síla
 koňská síla – fyzikální jednotka výkonu
 síla (právo) – právní pojem (násilí)
 právní síla – vyjadřuje stupeň důležitosti právních norem
 síla (člověk) – přenesený význam vyjadřuje sílu jednoho člověka nebo skupiny osob
 pracovní síla – ekonomický pojem
 vojenská síla
 živá síla – vojenský pojem označující živé vojáky
 síla, šíla – pojem buddhistické a hinduistické etiky 
 síla (Star Wars) – univerzální energie vesmíru ve fiktivním světě Star Wars (Hvězdných válek)
 slovo síla je někdy zcela nesprávně užíváno jako synonymum pro slovo výkon nebo intenzita apod.
Síla (hudební skupina) – brněnská hudební skupina
Síla (tubový kvartet) – tubový kvartet

Externí odkazy